Termin -{OYE}- ima više značenja.

 NADPH dehidrogenaza ()
 Oye (film iz 2009)